Maringer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Maringer (* 1945), deutsch-kanadischer Manager und Professor
 Dominik Maringer (* 1978), österreichischer Schauspieler
 Emile Maringer (1905–19??), luxemburgischer Fußballspieler
 Johannes Maringer (1902–1981), deutscher Prähistoriker
 Josef Maringer (1862–1950), österreichischer Politiker (CSP)
 Ludwig Maringer (1867–1938), deutscher Kaufmann und Spion

Siehe auch:
 Mahringer